John Collins (militair), een Australische militaire commandant 
 John Collins (politicus), een Amerikaanse politicus, leefde van 1835 tot 1903
 John Collins (gitarist), een Amerikaanse jazzgitarist, leefde van 1913 tot 2001
 John Collins (Engels voetballer, 1945), een Engelse voetballer, geboren in 1945
 John Collins (Welsh voetballer), een Welshe voetballer, leefde van 1949 tot 2020
 John Collins (Schots voetballer), een Schotse voetballer, geboren in 1968
 John Collins (roeier), een Britse roeier, geboren in 1989
 John Collins (basketballer), een Amerikaans basketballer geboren in 1997